Plusieurs cyclones tropicaux ont été nommés Elsa :

 dans l'Atlantique Nord, l'ouragan Elsa de 2021, la cinquième tempête nommée le plus tôt dans une saison de l'Atlantique Nord ;
 dans l'océan Indien, la , qui a touché Madagascar et le Mozambique mais n'a fait aucun dégât.

Elsa